Imperatoria major är en flockblommig växtart som beskrevs av Samuel Frederick Gray. Imperatoria major ingår i släktet Imperatoria och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Flockblommiga växter
major